Huaytapallana puede referirse a:

 Cordillera Huaytapallana, cordillera situada en la Cordillera Central, Perú;
 Nevado Huaytapallana, nevado situado en la Cordillera Huaytapallana (Cordillera Central), Perú.